Ceará bezeichnet:

 Ceará, brasilianischer Bundesstaat
 Ceará (1915), U-Boot-Dockschiff der brasilianischen Marine (Stapellauf 1915)
 Ceará (G 30), Docklandungsschiff der brasilianischen Marine (Stapellauf 1956)

Ceara ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ceara, dominikanischer Sänger